RLO steht für:
 Reusable Learning Object, ein wiederverwendbares Lernobjekt.
 Rosa-Luxemburg-Oberschule, ein Gymnasium in Berlin-Pankow, heute Rosa-Luxemburg-Gymnasium
 Revierlöwen Oberhausen, deutsche Eishockey-Mannschaften.
 Regionalliga Ost verschiedener Ligen:
 eine deutsche Eishockey-Regionalliga, siehe Eishockey-Regionalliga
 eine österreichische Fußball-Regionalliga, siehe Fußball-Regionalliga (Österreich)
 Right-to-Left Override, ein bidirektionales Steuerzeichen
 Bahnhof Ludwigshafen-Oggersheim nach DS 100

RLO